La Maison Phélypeaux, originellement appelée Le Picard, est une ancienne famille de la noblesse française.

Originaire de la région de Blois, elle fut la plus grande famille de ministres de l'Ancien Régime fournissant sans interruption de 1610 à 1781 onze ministres (dont des ministres d'État) et secrétaires d'État à la monarchie française, ce qui constitue un record, et cumulant souvent plusieurs portefeuilles. Elle compta également parmi ses membres un chancelier de France, des prélats, un gouverneur général des Indes occidentales, un ambassadeur de France, un conseiller d'État, etc.

Cette famille posséda de 1770 à 1777 le duché de La Vrillière.

Aperçu historique 
Le premier ancêtre connu est Jean Le Picard marié à Jeanne Hurault, garde des sceaux du comte de Blois, cité en 1297. Phélipeaux est un surnom attribué aux membres de la famille au , qui finit par supplanter le patronyme.

Louis  d'Anjou, second fils de Jean II le Bon, est fait duc d'Anjou en 1360. Il fait de Jean Picard dit Phelypeaux, seigneur de la Brosse-Gastée, marié à Jeanne de Morvilliers, son intendant pour le comté de Beaufort et lui a donné la charge d'intendant des turcies et levées d'Anjou. Les descendants vont conserver ces charges sous les règnes de Louis II d'Anjou et René d'Anjou.

Cette famille est ainsi appelée successivement :
Le Picard, Le Picard Phélipeaux, Le Picard de Phélipeaux, Phélypeaux, avec de nombreuses variantes orthographiques (Phélypeaux, Phélippeaux, Phélypeau…). Ses membres sont fréquemment appelés simplement du nom de leur titre ou de leur terre : , Châteauneuf, Pontchartrain, Maurepas.

La famille comportait au  deux branches principales, les Phélypeaux de La Vrillière et les Phélypeaux de Pontchartrain : 
 Les membres de la première branche tenaient de père en fils sous Louis XIV le quatrième secrétariat d'État, celui chargé de la Maison du roi et des affaires de la « religion prétendue réformée » (souvent abrégée R.P.R.) .
 La seconde branche, qui compta un chancelier de France de Louis XIV, Louis Phélypeaux (1643-1727), ainsi que le comte de Maurepas, qui tint le rôle de principal ministre de Louis XVI sans en avoir le titre, est la plus brillante.

Branche de La Vrillière

Titres et possessions 
 Les Phélypeaux de  furent créés marquis de Châteauneuf-sur-Loire (Loiret). Ils agrandirent considérablement le château de Châteauneuf-sur-Loire, acquis en 1653 par Louis Phélypeaux (1598-1681) et qui fut revendu au  au duc de Penthièvre.
 Ils achetèrent également, au , le château de Tanlay (Yonne), qui fut érigé pour eux en marquisat (1678). Ils le revendirent en 1704.
 Le château d'Herbault à Neuvy (Loir-et-Cher) acheté au .
 Le château de la Vrillière à Saint-Lubin-en-Vergonnois (Loir-et-Cher). Le marquisat de La Vrillière fut érigé en duché en 1770 mais il s'éteignit quelques années plus tard avec son premier titulaire Louis Phélypeaux (1705-1777).
 L'hôtel de Toulouse à Paris (où siège aujourd'hui la Banque de France depuis 1811) fut élevé en 1635 par François Mansart pour Louis  Phélypeaux. En 1712, Louis II Phélypeaux, « assez mal dans ses affaires » au dire de Saint-Simon, dut le vendre au comte de Toulouse, qui lui laissa son nom. Les Phélypeaux laissèrent toutefois leur nom à la rue La Vrillière où il s'élève.

Principales personnalités de la branche de La Vrillière 
 Raymond Phélypeaux d'Herbault (1560-1629), seigneur d'Herbault et de La Vrillière, trésorier de l'épargne en 1599 et ministre d'État en 1621.
 Louis  Phélypeaux de La Vrillière (1599-1683), seigneur de La Vrillière, marquis de Châteauneuf et de Tanlay (1678), vicomte de Saint-Florentin, secrétaire d'État de 1629 à 1681, fils du précédent.
 Balthazar Phélypeaux de Châteauneuf (1638-1700), seigneur de La Vrillière, marquis de Châteauneuf et de Tanlay, vicomte de Saint-Florentin, secrétaire d'État, fils du précédent.
 Louis II Phélypeaux (1672-1725), marquis de La Vrillière, secrétaire d'État, fils du précédent.
 Balthasar Phélypeaux d'Herbault (mort en 1751), évêque de Riez. 
 Georges-Louis Phélypeaux d'Herbault (1729-1787), archevêque de Bourges.
 Louis Phélypeaux de Saint-Florentin (1705-1777), marquis puis duc (1770) de La Vrillière, comte de Saint-Florentin, fils du précédent, qui fut ministre d'État et secrétaire d'État à la Maison du Roi (1749-1775) de Louis XV.
 Louise-Françoise Phélypeaux de La Vrillière (1707-1737), comtesse de Plélo, dame de la cour.
 Michel Phélypeaux de La Vrillière (1642-1694), archevêque de Bourges, frère de Balthazar Phélypeaux de Châteauneuf.
 Jacques-Antoine Phélypeaux (v.1650-1732), évêque de Lodève de 1690 à 1732, petit-fils de Raymond Phélypeaux d'Herbault et frère de Raymond-Balthazar qui suit.
 Raymond Balthazar Phélypeaux (v.1655-1713), conseiller d'État, ambassadeur en Savoie, gouverneur général des Indes occidentales, frère de Jacques-Antoine qui précède.

Branche de Pontchartrain

Titres et possessions 
 Le château de Pontchartrain fut acheté en 1609 par Paul Phélypeaux de Pontchartrain et resta dans sa descendance jusqu'à la mort sans héritier direct de Jean Frédéric Phélypeaux en 1781, puis fut transmis par héritage avec celui de Maurepas à la famille Mancini (1781) (duchesse de Nevers). Vendu à la Révolution, il ne fut pas récupéré par la duchesse de Brissac, mais l'essentiel du comté de Maurepas-Ponchartrain fut transmis aux maisons de Cossé-Brissac (1808) puis de Rochechouart (1818), puis aux marquis d'Havrincourt.
 Le comté de Maurepas fut créé en 1691 pour Louis Phélypeaux (1643-1727), de la branche de Pontchartrain.
 La baronnie de Chef-Boutonne en Poitou fut acquise en 1712 par Jérôme Phélypeaux et transformée ensuite en marquisat au profit d'un de ses fils.
 La baronnie de Beynes est acquise en 1713, donnant alors au domaine de Pontchartrain (Jours), Maurepas, Beynes, Coignières, etc. une superficie de .
 Bois de Maurepas, Beynes, Sainte-Apolline (Plaisir) et Villiers-Cul-de-Sac.

Principales personnalités de la branche de Pontchartrain 
 Paul Phélypeaux de Pontchartrain (1569-1621), frère de Raymond Phélypeaux d'Herbault (voir ci-dessus), fut secrétaire d'État en 1610.
 Louis Ier Phélypeaux de Pontchartrain (1614-1685), secrétaire d'État, fils du précédent.
 Louis II Phélypeaux de Pontchartrain (1643-1727), comte de Pontchartrain et de Maurepas, chancelier de France, secrétaire d'État, fils du précédent.
 Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain (1674-1747), comte de Pontchartrain et de Maurepas, secrétaire d'État, fils du précédent.
 Jean Frédéric Phélypeaux de Maurepas (1701-1781), comte de Maurepas, qui fut Secrétaire d'État à la Maison du Roi (1718-1749) et secrétaire d'État de la Marine (1723-1749) de Louis XV, puis ministre d'État de Louis XVI (1774-1781), fils du précédent.
 Charles Henri Phélypeaux de Pontchartrain (1706-1734), évêque désigné de Blois en 1734.

Branche Le Picard 
Une autre branche de cette même famille a conservé le patronyme originel Le Picard, complété du surnom Phélippeaux.
 Antoine Le Picard de Phélippeaux (1767-1799), rival de Bonaparte puis officier émigré.

Portefeuilles ministériels 
 Secrétaires d'État de la Religion prétendue réformée :
 1610-1621 : Paul Phélypeaux de Pontchartrain, seigneur de Pontchartrain
 1621-1629 : Raymond Phélypeaux, seigneur d'Herbault et de La Vrillière
 1629-1681 : Louis  Phélypeaux, marquis de La Vrillière, marquis de Châteauneuf
 1669-1700 : Balthazar Phélypeaux de Châteauneuf, marquis de Châteauneuf, comte de Saint-Florentin
 1700-1725 : Louis II Phélypeaux, marquis de La Vrillière, seigneur de Châteauneuf, marquis de Saint-Florentin
 1725-1775 : Louis Phélypeaux, marquis puis duc de La Vrillière, comte de Saint-Florentin
 Secrétaires d'État aux Affaires étrangères :
 1626–1629 : Raymond Phélypeaux, seigneur d’Herbault
 1770-1771 : Louis Phélypeaux, duc de La Vrillère
 Secrétaires d'État à la Maison du Roi :
 1690-1699 : Louis Phélypeaux (1643-1727), comte de Pontchartrain
 1693-1715 : Jérôme Phélypeaux, comte de Pontchartrain
 1715-1718 : Louis II Phélypeaux, marquis de La Vrillière
 1718-1749 : Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas
 1749-1775 : Louis Phélypeaux (1705-1777), comte de Saint-Florentin, marquis puis duc de La Vrillière
 Secrétaires d'État à la Marine :
 1690-1699 : Louis II Phélypeaux de Pontchartrain, comte de Maurepas
 1699-1715 : Jérôme Phélypeaux, comte de Pontchartrain
 1723-1749 : Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas
 Ministre d'État :
 1774-1781 : Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas

Noms dérivés 

 Îles Phélipeaux et Pontchartrain, îles fantômes situées sur le Lac Supérieur sur plusieurs cartes au .

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Luc Boisnard, Une famille de ministres sous l'ancien régime : Les Phélypeaux, Sedopols, 1986 ;
 Charles Frostin, Les Pontchartrain, ministres de Louis XIV. Alliances et réseau d'influence sous l'Ancien Régime, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006  ;
  Sara Chapman, Private Ambition and Political Alliances in Louis XIV's Government : The Phelypeaux De Pontchartrain Family 1650-1750 (Changing Perspectives on Early Modern Europe S.), University of Rochester Press, 2004  ;
  David J. Sturdy, « Private Ambition and Political Alliances: The Phélypeaux de Pontchartrain Family and Louis XIV’s Government, 1650–1715 », French History, 2005 19 (3), .

Articles connexes 
 Liste des ministres français de la Maison du Roi
 Secrétaire d'État de la Religion prétendue réformée
 Liste des ministres français de la Marine et des Colonies
 Hôtel Le Picard de Phelippeaux